(1836–1884), pionnier américain, père de l'Oklahoma
 David Payne (1843-1894), peintre paysagiste écossais.
 David Payne (1944-) était un député péquiste à l'Assemblée nationale du Québec.
  (1944-), spécialiste de la photonique.
 David Payne (1955-), est un écrivain américain.
 David Payne (1982-), est un athlète américain.